Селард () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Селард () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Селард.
 Селард () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лунка-Брадулуй.